Кисловодск 1972 — международный шахматный турнир, посвящённый памяти Михаила Чигорина.

Турнирная таблица

См. также 
 Мемориал Чигорина

Литература 
 "64". — 1972. — № 46(229), с. 1, № 47(230), с. 13-14.

Международные спортивные соревнования в Кисловодске
Международные соревнования по шахматам в России
Международные соревнования по шахматам в СССР
1972 год в шахматах
Спорт в России в 1972 году
1970-е годы в Ставропольском крае